Râul Pesceana se poate referi al unul din următoarele râuri din bazinul hidrografic al râului Olt,

Două râuri din bazinul hidrografic Olt 
 Râul Pesceana, Olt, afluent de dreapta al râului Olt din județul Vâlcea. Se varsă în Olt în dreptul orașului Drăgășani.
 Râul Pesceana, Olteț, afluent de dreapta al râului Olteț, care este un afluent de dreapta al râului Olt. Se varsă în Olteț în dreptul orașului Bălcești din județul Vâlcea.

Alte articole similare ca nume 
 Pesceana (dezambiguizare)
 Peșteana (dezambiguizare)
 Râul Pesceana (dezambiguizare)
 Râul Peșteana (dezambiguizare)

Dezambiguizare râuri

Toponime românești